František Nejedlý – calciatore cecoslovacco
 Oldřich Nejedlý – calciatore cecoslovacco
 Zdeněk Nejedlý – musicologo ceco